Montes Nilguiri (sul da Índia) — cadeia montanhosa no Tâmil Nadu
Nilguiris (distrito) — distrito situado nos montes Nilgiri, Índia
Nilguiri Himal — maciço montanhoso da cordilheira do Annapurna, Nepal
Nilagiri — cidade do estado de Orissa, Índia
Nilguiri (chá) — variedade de chá produzido no sul da Índia, especialmente nos montes Nilguiri

Ver também 
Não confundir com nigiri, uma especialidade gastronómica japonesa também conhecida por oniguiri, onigiri ou omusubi

Desambiguações de topônimos